Voyeur steht für
 Beobachter (frz.), häufig im Sinne von heimlicher Beobachter; siehe Voyeurismus
 das Jugendmagazin voyeur – das junge magazin

Siehe auch: